Die Basketball Champions League 2019/20 ist die 4. Spielzeit der Basketball Champions League.

Modus 
Wie im Vorjahr nehmen 32 Mannschaften an der Hauptrunde teil. Qualifikationsrunden gibt es in dieser Saison nur noch zwei. An der ersten Qualifikationsrunde nehmen 16 Mannschaften teil, die im K.-o.-System in Hin- und Rückspiel acht Teilnehmer an der zweiten Qualifikationsrunde ermitteln. Dort trafen sie auf acht weitere Mannschaften, die dort gesetzt waren. Die Sieger der zweiten Qualifikationsrunde qualifizieren sich für die Gruppenphase.

In der Hauptrunde treten in vier Gruppen je acht Mannschaften pro Hauptrundengruppe in einem Rundenturnier gegeneinander an, in der jede Mannschaft je einmal ein Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Gruppenteilnehmer spielt. Die Ergebnisse ergeben pro Gruppe ein Ranking, in der die vier Besten je Gruppe für ein Achtelfinal-Play-off aus Hin- und Rückspiel qualifiziert sind.

Ab dem Achtelfinale wird im „Best-of-Three“-Modus vier Teilnehmer am Final-Four-Turnier ermittelt, welches am Wochenende vom 1. bis 3. Mai 2020 ausgespielt wird. Die Verlierer des einen Halbfinalspiels ermitteln im kleinen Finale den Drittplatzierten des Wettbewerbs, während die Sieger der Halbfinals in einem Finalspiel den Gesamtsieger und Titelgewinner ausspielen.

Teilnehmer 
Qualifikationsteilnehmer eingerechnet nehmen 16 nationale Meister an der Basketball Champions League teil. In der Leistungsdichte ist der Wettbewerb weiterhin nah am EuroCup.

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde in Hin- und Rückspiel ausgetragen und startete mit dem Hinspiel der ersten Runde am 17. September, worauf drei Tage später am 20. September 2019 das Rückspiel erfolgte. In der darauffolgenden Woche fand das Hinspiel der zweiten Runde am 26. September und das Rückspiel am 29. September 2019 statt.

Unterlegene Mannschaften wechselten in die Gruppenphase des FIBA Europe Cup 2019/20.

1. Qualifikationsrunde

2. Qualifikationsrunde

Gruppenphase 
Die Gruppenphase mit den acht Mannschaften in je vier Gruppen begann am 15. Oktober 2019 und endete am 5. Februar 2020.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

K.-o.-Phase 
Im Achtelfinale und im Viertelfinale wird im „Best-of-Three“-Modus weitergespielt. Die Knockout-Phase beginnt am 3. März 2020. Am Ende gibt es ein Final-Four-Turnier, an dem am Wochenende vom 1. bis 3. Mai 2020 der Titelgewinner des Wettbewerbs entschieden wird. Die Auslosung für die gesamte K.-o.-Phase erfolgte am 18. Februar 2020. Durch die Unterbrechung der Saison Mitte März 2020 wird ab dem Viertelfinale ein Final Eight Ende September/Anfang Oktober in der Athener Olympiahalle ausgetragen.

Anmerkung: Die erste Spalte weist die Platzierung aus der Gruppenphase, die zweite Spalte den Verein, die dritte Spalte das Ergebnis des ersten Spiels, die vierte Spalte das Ergebnis des zweiten Spiels und die fünfte Spalte das Ergebnis des, falls nötig, dritten Spiels.

Achtelfinale 
Die ersten Spiele des Achtelfinals fanden am 3. und 4. März, die zweiten Spiele am 10. und 11. März statt. Die dritten Spiele sollten am 18. März 2020 ausgetragen werden, wegen der Saisonunterbrechung fanden die beiden entscheidenden Partien am 16. September statt.

Final Eight 
Das Final Four sollte vom 1. bis 3. Mai 2020 stattfinden. Durch die Unterbrechung aufgrund der COVID-19-Pandemie am 12. März 2020 verschob sich der weitere Verlauf des Wettbewerbs. Die Endrunde wird als Final Eight zwischen dem 30. September und dem 4. Oktober des Jahres in der OAKA Olympic Indoor Hall der Athener Vorstadt  Marousi ausgetragen.

Viertelfinale 
Das Viertelfinale wurde am 30. September und 1. Oktober 2020 ausgetragen. Türk Telekomspor und JDA Dijon sowie Hapoel Jerusalem und San Pablo Burgos trafen am 30. September aufeinander. Die Partien Basket Saragossa 2002 gegen Iberostar Teneriffa und ČEZ Nymburk gegen AEK Athen fanden am 1. Oktober statt.

Halbfinale 
Das Halbfinale fand am 2. Oktober 2020 statt.

Spiel um Platz 3 
Das Spiel um Platz 3 fand am 4. Oktober 2020 statt.

Finale 
Das Finale fand am 4. Oktober 2020 statt.

Weblinks 
 Basketball Champions League – Startseite der Basketball Champions League (englisch)

Einzelnachweise 

Basketballsaison 2019/20